Батомунко Пурбуевич Пурбуев, Бато-Мунко Пурбуев (; , с. Зугалай, Агинский аймак, Бурят-Монгольская АССР — ) — бурятский писатель.

Биография 
Окончил Литературный институт имени А. М. Горького, работал на разных должностях в театре.

За более чем 40 лет творческой деятельности стал известным и уважаемым драматургом, в последние двадцать лет был самым «репертуарным» автором на сцене Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева.

Награды и звания 
Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг», Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия (1993), член союза писателей России (1993, Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства (2008).

Библиография

Пьесы 
Батомунко Пурбуев написал 20 пьес.

 «Сасуутан» 1959
 «Милициин лейтенант» 1962
 «Хүрьгэн хүбүүн» 1964
 «Зэбэ» 1968
 «Харгын эхин» 1978
 «Талын басаган» 1980
 «Гүнсэмаа» 1980
 «Шэнэ гэр хэнэйб?» 1983
 «Хүдөөгэй минии хүйхэрнүүд» 1985
 «Бэрхэш даа, Цэбүүдэй!» 1986
 «Тохёолгон» 1989
 «Тэргэ түлеэн юутэб?» 1991
 «12 жэлэй хубаари» 1991
 «Наймаа найман хүлтэй» 1993
 «Толдойн хүбүүн Болдой» 1996
 «Эрьехэ наран 1» 2000
 «Бахын hанаан далайда» 2001
 «Бадан Тураахин» 2002
 «Хэшэгтын хэhэн угаал» 2002
 «Эрьехэ наран 2» 2002
 «Эрьехэ наран 3» 2005

Публикации 
 Пурбуев, Б. П. Шэлэгдэмэл зужэгууд. Зур. Б. О. Ринчинов. Улаан-Yдэ: Бэлиг, 2006. (Содерж.: Талын басаган ; Наймаа найман хултэй, наймаашан хоёр хултэй ; Толдойн хубуун Болдой ; Бадан Тураахин ; Эрьехэ наран. — 1000 экз. Перевод заглавия: Избранные пьесы)
 Пурбуев, Бато-Мунко. Хvрьгэн хvбvvн: 3 vйлэтэй, 4 vзюгдэлтэй зvжэг. Улаан-Yдэ: Буряадай номой хэблэл, 1963. (1000 экз. Перевод заглавия: Зять)
 Пурбуев, Батомунко Пурбуевич. Зүжэгүүд. Улаан-Yдэ : Бэлиг , 2008.(700 экз. Перевод заглавия: Пьесы) ISBN 978-5-85693-303-0
 Пурбуев, Бато-Мунко Пурбуевич. Эрьехэ наран… (Шэлэгдэмэл зүжэгүүд). Ага, Агын үнэн, 2003. (Перевод заглавия: Избранные пьесы)

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Драматурги России
Бурятские писатели
Персоналии:Бурятия